El término Zuzwil puede referirse a:

 Zuzwil, comuna suiza del cantón de Berna; o
 Zuzwil, comuna suiza del cantón de San Galo.